Стойков — болгарське прізвище.

 Ацо Стойков (1983) — македонський футболіст.
 Стойков Денис Андрійович (1974) — російський спортсмен, що спеціалізувався на сучасному п'ятиборстві, призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи.
 Златан Стойков (1951) — болгарський військовик, генерал.
 Стефан Стойков (1953) — болгарський спортсмен, рульовий в академічному веслуванні, чемпіон світу.
 Стойко Стойков (1912 — 1969) — болгарський мовознавець.

Болгарські прізвища